Detta är en lista över sjöar i Ockelbo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ockelbo kommun.

Lista

Ockelbo kommun
 Lista